Евшан может означать:
 Евшан или полынь, род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые.
 Евшан, Николай (1889—1919) — украинский литературный критик, литературовед и переводчик.
 Евшан-зелье — поэма 1899 года украинского поэта Николая Вороного.

См. также 
 Ёвшан — остров в Каспийском море. Название до 4.02.1991 — Бурники

Примечания